Beroe — род гребневиков из класса бесщупальцевых (Nuda).

Описание 
Beroe не имеет щупалец, но плавает, захватывая крупную добычу ртом. Почти всё его тело — глотка. Гребневик имеет приспособления для изменения окраски при изменении освещённости среды, что обусловлено присутствием в покровах животного маленьких клеток, наполненных красящим веществом и способных растягиваться и сжиматься (хроматофоров). На свету гребневик имеет желтовато-розовый цвет, при помещении в темноту через 12—15 минут хроматофоры начинают сокращаться. Через час животное становится молочно-белым. На свету цвет быстро восстанавливается и уже через 6—7 минут гребневик приобретает первоначальную окраску.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 25 видов:

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20101103052517/http://jellieszone.com/beroe.htm

Бесщупальцевые